

Radiotélégraphie 
 NNN est en radiotélégraphie Morse sur les fréquences donc la fréquence internationale de détresse et d'appel de  le signal pour transmettre un message concernant : Dans  une zone de combats, aux fins d'annonce et d'identification d'un navire placé sous la direction d'un État neutre à un conflit, le capitaine du navire doit faire transmettre par le radiotélégraphiste les signaux d'urgence : d'un seul groupe XXX suivi par l'adjonction du seul groupe NNN en radiotélégraphie. -. -. -..

Naturisme 
 NNN, sigle de Naturisme Naturellement nu, bulletin de la Fédération française de naturisme (FFN).

Internet 
 Dans la culture d'Internet, NNN peut signifier « No Nut November ».

Notes et références 

Code